

Азовмаш 
 Азовмаш — завод в Мариуполе.
 Азовмаш — мариупольский баскетбольный клуб, семикратный чемпион Украины.

Кубок «Азовмаша» 
 Баскетбол — ежегодный баскетбольный турнир.
 Греко-римская борьба — ежегодный турнир по греко-римской борьбе.